Компания Midland Radio Corporation — производитель CB, LPD и PMR радиостанций, продаваемых под торговой маркой Midland, зарегистрированной в США в 1959 году.

С 1974 года продукция Midland распространяется на Европейском континенте через корпорацию CTE International, выпускающую рации, радиостанции и другое радиокоммуникационное оборудование.

Ссылки 
 www.midlandradio.com — официальный сайт производителя 
 www.midlandradio.eu — сайт европейского региона 
 www.cte.it — сайт компании Cte Int. 

Компании, основанные в 1959 году